Marder néven Németország több különböző harcjárművet gyártott. Ezek:

 Marder I
 Marder II
 Marder III
 Marder

Az első három a második világháború idején szolgált, a negyedik a Bundeswehr rendszeresített eszköze.